Varjú Vilmos (1937–1994) olimpiai bronzérmes atléta, súlylökő
 Varjú Vilmos (1965–2023) válogatott kézilabdázó